Cette page présente le classement des nations par nombre de médailles obtenues et par placement des finalistes aux Championnats du monde d'athlétisme 2011 se déroulant du  au  à Daegu.

Tableau des médailles

Finalistes

Notes et références

Liens externes 
Tableau IAAF des finalistes

Championnats du monde d'athlétisme 2011